Nanteau kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nanteau-sur-Lunain, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Nanteau-sur-Essonne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,